Sierra de la Cabrera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sierra de la Cabrera (ås i Spanien, Madrid), Provincia de Madrid, 
 Sierra de la Cabrera (ås i Spanien, Extremadura), Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar